Улица Малясова — название улиц в различных населённых пунктах, названные в честь Героя Советского Союза Виктора Александровича Малясова.

 Улица Малясова — улица в Пскове
 Улица Малясова — улица в Ратно
 Улица Малясова — прежнее название Пантелеймоновской улицы в Чернигове